Jonathas steht für:
 David et Jonathas, eine Oper von Marc-Antoine Charpentier 

Jonathas ist der Familienname oder Rufname folgender Personen:

 Jonathas (Jonathas Cristian de Jesus Maurício; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Wadeline Jonathas (* 1998), amerikanische Leichtathletin